Chrysí kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Chrysí (ort i Grekland, Mellersta Makedonien), Nomós Péllis, 
 Chrysí (ort i Grekland, Västra Makedonien), Nomós Kastoriás, 

Robotskapade Greklandförgreningar